De Las Vegas Desert Classic 2007 (in Amerika oorspronkelijk gepromoot als Las Vegas Desert Classic VI) was een dartstoernooi, georganiseerd door de PDC en gehouden in Las Vegas, Amerika.

Het toernooi was de zesde editie van de Las Vegas Desert Classic, de jaarlijkse darts-"major" van de PDC, gehouden in de Verenigde Staten. Er was dit jaar geen sponsor voor het toernooi, omdat PartyPoker.net, de sponsor van enkele voorgaande edities, de sponsoring had stopgezet. 

Titelverdediger was de Canadees John Part. De nummer één van de plaatsingslijst was Phil Taylor. 

Het toernooi werd gewonnen door Raymond van Barneveld, die daarmee zijn derde PDC major op rij won. Van Barneveld had eerder al het PDC WK en de UK Open gewonnen. Na deze overwinning volgde een periode van vijf jaar waarin Van Barneveld geen singles televisie toernooi op zijn naam wist te schrijven.

Uitslagen 
{{Wedstrijdschema laatste 32 zonder 3 - compact
| RD1=1e ronde (best of 11 legs)4-5 juli
| RD2=2e ronde (best of 15 legs)6 juli
| RD3=Kwartfinale (best of 19 legs)7 juli
| RD4=Halve-finale (best of 21 legs)8 juli
| RD5=Finale (best of 25 legs)8 juli
| RD1-seed01=
| RD1-team01=
| RD1-score01=6
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Kevin Painter
| RD1-score02=1

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Wayne Mardle
| RD1-score03=6
| RD1-seed04=
| RD1-team04=  John Ferrell
| RD1-score04=3

| RD1-seed05=
| RD1-team05=  Steve Beaton
| RD1-score05=6
| RD1-seed06=
| RD1-team06=  Andy Hamilton
| RD1-score06=5

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Roland Scholten
| RD1-score07=6
| RD1-seed08=
| RD1-team08= Andy Smith
| RD1-score08=4

| RD1-seed09=
| RD1-team09=  Dennis Smith
| RD1-score09=6
| RD1-seed10=
| RD1-team10=  Dennis Priestley
| RD1-score10=5

| RD1-seed11=
| RD1-team11=  Darin Young
| RD1-score11=6
| RD1-seed12=
| RD1-team12=  Tony Eccles
| RD1-score12=3

| RD1-seed13=
| RD1-team13= Mark Dudbridge
| RD1-score13=6
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Phil Taylor
| RD1-score14=5

| RD1-seed15=
| RD1-team15= John Part
| RD1-score15=6
| RD1-seed16=
| RD1-team16= Steve Maish
| RD1-score16=4

| RD1-seed17=
| RD1-team17= Adrian Lewis
| RD1-score17=6
| RD1-seed18=
| RD1-team18=  Steve Smith
| RD1-score18=3 

| RD1-seed19=
| RD1-team19= Mervyn King
| RD1-score19=6
| RD1-seed20=
| RD1-team20= Gerry Convery
| RD1-score20=1

| RD1-seed21=
| RD1-team21= Peter Manley
| RD1-score21=6
| RD1-seed22=
| RD1-team22= Vincent van der Voort
| RD1-score22= 4

| RD1-seed23=
| RD1-team23= Colin Osborne
| RD1-score23=6
| RD1-seed24=
| RD1-team24= James Wade
| RD1-score24=5

| RD1-seed25=
| RD1-team25= Gary Mawson
| RD1-score25=6
| RD1-seed26=
| RD1-team26=  Stuart Holden
| RD1-score26=2

| RD1-seed27=
| RD1-team27= Alan Tabern
| RD1-score27=6
| RD1-seed28=
| RD1-team28=  John Kuczynski
| RD1-score28=5

| RD1-seed29=
| RD1-team29=  Wes Newton
| RD1-score29=6
| RD1-seed30=
| RD1-team30=  Colin Lloyd
| RD1-score30=3

| RD1-seed31=
| RD1-team31= Ray Carver
| RD1-score31=3
| RD1-seed32=
| RD1-team32= Terry Jenkins
| RD1-score32=6

| RD2-seed01=
| RD2-team01=
| RD2-score01=8
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Wayne Mardle
| RD2-score02=1

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Steve Beaton
| RD2-score03=5
| RD2-seed04=
| RD2-team04= Roland Scholten
| RD2-score04=8

| RD2-seed05=
| RD2-team05= Dennis Smith
| RD2-score05=8
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Darin Young
| RD2-score06=7

| RD2-seed07=
| RD2-team07= Mark Dudbridge
| RD2-score07=7
| RD2-seed08=
| RD2-team08= John Part
| RD2-score08=8

| RD2-seed09= 
| RD2-team09= Adrian Lewis
| RD2-score09=8
| RD2-seed10= 
| RD2-team10= Mervyn King
| RD2-score10=6

| RD2-seed11=
| RD2-team11= Peter Manley
| RD2-score11=8
| RD2-seed12=
| RD2-team12= Colin Osborne
| RD2-score12=4

| RD2-seed13=
| RD2-team13= Gary Mawson
| RD2-score13=8
| RD2-seed14=
| RD2-team14= Alan Tabern
| RD2-score14=6

| RD2-seed15=
| RD2-team15= Wes Newton
| RD2-score15=7
| RD2-seed16=
| RD2-team16= Terry Jenkins
| RD2-score16=8

| RD3-seed01=
| RD3-team01=
| RD3-score01=10
| RD3-seed02=
| RD3-team02= Roland Scholten
| RD3-score02=4

| RD3-seed03=
| RD3-team03= Dennis Smith
| RD3-score03=9
| RD3-seed04=
| RD3-team04= John Part
| RD3-score04=10

| RD3-seed05=
| RD3-team05= Adrian Lewis
| RD3-score05=8
| RD3-seed06=
| RD3-team06= Peter Manley
| RD3-score06=10

| RD3-seed07=
| RD3-team07= Gary Mawson
| RD3-score07=7
| RD3-seed08=
| RD3-team08= Terry Jenkins
| RD3-score08=10

| RD4-seed01=
| RD4-team01=
| RD4-score01=11
| RD4-seed02=
| RD4-team02= John Part
| RD4-score02=7

| RD4-seed03=
| RD4-team03= Peter Manley
| RD4-score03=8
| RD4-seed04=
| RD4-team04= Terry Jenkins
| RD4-score04=11

| RD5-seed01=
| RD5-team01=
Darts in 2007